

Geografia
Mottram St. Andrew – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, Regno Unito

Persone
Buster Mottram – ex tennista britannico
Craig Mottram – mezzofondista australiano
Joy Mottram, nata Gannon – ex tennista britannica
Leslie Mottram – arbitro di calcio britannico
Linda Mottram – ex tennista britannica